Półwysep Iberyjski – półwysep w południowo-zachodniej Europie
 Królestwo Iberii – starożytna kraina we wschodniej Gruzji
 Iberia – starożytna nazwa Hiszpanii
 Iberia – hiszpańskie linie lotnicze

Miejscowości w USA:
 Iberia – miasto w stanie Missouri, w hrabstwie Miller
 Iberia – jednostka osadnicza w stanie Ohio, w hrabstwie Morrow
Parafie (w znaczeniu „hrabstwo” lub „powiat” - tylko w stanie Luizjana) w USA:
 parafia Iberia (ang. Iberia Parish) – w stanie Luizjana